L'Homme du large, film muet français de Marcel L'Herbier (1920),
 L'Homme du large, tableau de René Magritte (1927).